Liturgický průvod neboli procesí (latinsky processio) je slavnostní forma přesunu některých účastníků liturgie (zvláště celebranta, ostatních kněží a ministrantů), například při zahájení a ukončení mše.

Charakteristika 
Liturgický průvod bývá často doprovázen zpěvem. Ostatní účastníci liturgie při liturgickém průvodu stojí.

Pod označením procesí se rozumí zejména liturgický průvod mimo kostel (nejznámější je procesí na Slavnost Těla a krve Páně, lidově Božího těla).

Z církevních procesí se vyvinul také zvyk tzv. jízd králů a velikonočních jízd, posledně jmenovaný dochovaný zejména v německé Lužici.

Odkazy

Reference

Související články 
 Introit
 Ite, missa est
 Jízda králů
 Pouť
 Poutní cesta
 Procesí k panence, film Vojtěcha Jasného (1961)
 Velikonoční jízdy

Externí odkazy 
 
 

Liturgie